Leopold II Maximiliaan (1700-1751), vorst van Anhalt-Dessau (1747-1751)
Leopold IV Frederik van Anhalt (1794-1871), hertog van Anhalt-Dessau (1817-1847), hertog van Anhalt-Dessau-Köthen (1847-1863), hertog van Anhalt (1863-1871); ook wel Leopold II genoemd